Langkow ist der Familienname folgender Personen:

 Daymond Langkow (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Scott Langkow (* 1975), kanadischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Lankow